Cipsela - fruto
 Cípsela (Trácia) - cidade da Trácia
 Cípsela (Arcádia) - cidade da Arcádia